Stöttner steht für:
 Privatbrauerei Stöttner in Pfaffenberg (Mallersdorf-Pfaffenberg)

Personen:
 Klaus Stöttner (* 1963), deutscher Politiker der CSU